Bailén kan syfta på:

Spanien 

 Bailén (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Bailén, Andalusien, Provincia de Jaén,